Детская футбольная лига России (ДФЛ) — общественная организация, занимающаяся развитием детского и юношеского футбола в России. Ассоциированный член РФС с 1994 года. Осуществляет Уставную деятельность по развитию и популяризации детского футбола за счет самостоятельно привлеченных спонсорских средств.

Юридическое наименование — Региональная общественная организация «Детская футбольная лига».

ДФЛ проводит соревнования в различных регионах (ежегодное участие — 3 000 команд и 50 000 юных футболистов). В турнирах Детской футбольной лиги в разное время принимали участие будущие игроки юношеской, молодёжной и национальной сборных команд России Марат Измайлов, Юрий Жирков, Александр Анюков, Антон Бобёр, Денис Колодин, Никита Баженов, Игорь Лебеденко, Ренат Янбаев, Алан Дзагоев, Владимир Гранат, Александр Кокорин, Федор Смолов, Павел Яковлев и другие. Издавался журнал «Первый тайм» (в том числе — приложением к еженедельнику «Футбол» — в 1997 году).

Президентом ДФЛ с основания до своей смерти 29 июня 2021 года был Виктор Горлов.

18 июля 2021 года на внеочередном общем собрании ДФЛ руководителем лиги на пятилетний срок была избрана Мария Жаркова, вице-президентами организации стали: Борис Игнатьев, Юрий Сёмин, Леонид Слуцкий и Дмитрий Чепель. Также решено было лиге присвоить имя её учредителя, полное название организации — Детская футбольная лига имени Виктора Горлова.

Соревнования, фестивали и премии ДФЛ 
 Международный фестиваль «Локобол-РЖД»
 Международный фестиваль «Большие звезды светят малым» 
 Открытый Чемпионат ДФЛ 
 Всероссийский фестиваль «Загрузи себя футболом» 
 Традиционный всероссийский турнир «Бесков и его команда»
 Традиционный турнир «Федотовы» 
 Традиционный турнир «Ворошиловские стрелки» 
 Традиционный турнир памяти Г. С. Забелина и Б. Г. Пановой 
 Всероссийский традиционный турнир памяти Героя России Владислава Духина 
 Традиционный турнир «Кубок наших отцов и дедов» 
 Всероссийский футбольно-семейный фестиваль «Клевый мяч» 
 Ежегодная национальная премия «Первая пятерка»
 Фестиваль вратарского искусства имени Льва Яшина

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Официальная страница на YouTube 

Футбол в России
Детский спорт